Timezrit se poate referi la:

 Timezrit, o comună din provincia Béjaïa, Algeria
 Timezrit, o comună din provincia Boumerdès, Algeria